Birch Creek (engl. für „Birken-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Birch Creek, Nebenfluss des Yukon River in Alaska
 Birch Creek (Camas Creek), in Idaho
 Birch Creek (Esopus Creek), in New York
 Birch Creek (Kantishna River), in Alaska
 Birch Creek (Lake Fork Creek), in Texas
 Birch Creek (Two Medicine River), im Pondera County, Montana
 Birch Creek (Umatilla River), in Oregon

Birch Creek ist der Name folgender Orte:
 Birch Creek (Alaska), census-designated place in Alaska, Vereinigte Staaten
 Birch Creek (Saskatchewan), in Kanada